3 miejscowości w Polsce:
 Ignalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Ignalin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Ignalin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno